Envy kan syfta på:

Geografi

Schweiz

 Romainmôtier-Envy – en kommun i distriktet Jura-Nord vaudois District och kantonen Vaud

Musik
 Envy (japansk musikgrupp) – ett hardcore-/screamobanden från Japan bildad 1992
 Envy (norsk musikgrupp) – en norsk musikgrupp från Oslo bildad 2009, bland annat kända för låten Am I Wrong

Film och TV
Envy (film, 2004) – en amerikansk film från 2009 av Barry Levinson, originaltitel Envy